Bagratydzi (Bagrationi) – dynastia władców Gruzji
 Bagratydzi (Bagratuni) – dynastia władców Armenii